Osoby o nazwisku Pelizaeus:
 Johanna Pelizaeus (1824-?), założycielka Pelizaeus-Gymnasiums w Paderborn
 Wilhelm Pelizaeus (1851-1930), kupiec, bankier, konsul w Egipcie, jeden z założycieli Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim
 Klaus Pelizaeus (* 1952), niemiecki kompozytor i autor tekstów
 Friedrich Pelizaeus (1851-1942), niemiecki lekarz balneolog, od którego wzięła nazwę choroba Pelizaeusa-Merzbachera